Acest articol se va ocupa de cuvintele comune din limbile română și persană, incluzând și împrumuturile, adică acele cuvinte din limba română care derivă din persană, fie direct, fie de cele mai multe ori, dintr-una sau mai multe limbi intermediare.

Multe cuvinte de origine persană și-au găsit un loc în limba română prin diferite rute, adesea întortocheate. Unele dintre ele, cum ar fi „ paradisul ”, datează din perioada contactelor culturale dintre poporul persan și vechii greci sau romani și, prin greacă și latină, și-au găsit drumul către română. Persana, ca a doua limbă importantă a Islamului, a influențat multe limbi din lumea musulmană, cum ar fi arabă și turcă, iar cuvintele sale și-au găsit drumul dincolo de această regiune.

Multe cuvinte din lista de mai jos, deși originare din persană, au ajuns în română prin intermediul limbii turce otomane.

Surse 

 Străvechile legături dintre poporul român și poporul iranian : cuvinte persane adoptate de limba română, de Alibeman Eqbalī Zarch, Editura Argus, București, 2003